Міста Ботсвани () — за даними інтернет-сайту World Gazeteer у Ботсвані налічується 200 міст з чисельністю понад 1000 осіб.

Найбільші міста Ботсвани

Примітки

Посилання 

 Central Statistics Office Botswana
 World Gazetteer — міста Ботсвани за населенням
 City Population — міста Ботсвани за населенням

 
Списки:Ботсвана